Ла́ндсбергис-Жямкальнис () — литовская фамилия.

Известные носители:
 Ландсбергис-Жямкальнис, Витаутас (1893—1993) — литовский архитектор.
 Ландсбергис-Жямкальнис, Габриелюс (1852—1916) — литовский драматург.

См. также 
 Ландсбергис